Северо-западные Гавайские острова или Подветренные острова () — маленькие острова и атоллы в гряде Гавайских островов расположенные на северо-западе (в некоторых случаях, далеко на северо-западе) от островов Кауаи и Ниихау. Они находятся в ведении американского штата Гавайи, за исключением атолла Мидуэй, имеющего временные жилые помещения и находящегося в ведении Службы рыбных ресурсов и дикой природы США. Острова являются частью округа Гонолулу штата Гавайи. Общая площадь земель островов составляет 14,3 км² (8,0485 км² (3,1075 кв миль) без острова Мидуэй (6,23 км²)).

Острова 
 Остров Нихоа площадью в 0,7 км² (156 акров) является самым молодым из островов и самым высоким, со скалами высотой 270 м. Юго-западная часть острова сформирована жерлом вулкана.
 Остров Некер имеет площадь 0,183 км² (40 акров), крюкообразную форму и высоты до 82 м. Остров лишен растительности, использовался древними гавайцами в религиозных целях, но не для проживания.
 Френч-Фригат-Шолс — атолл площадью 520 км² (суша — 0,249 км²), являющийся крупнейшим коралловым рифом на Гавайях. Атолл состоит из десятка островков, на одном из которых находятся аэропорт и постройки.
 Скалы Гарднер — две маленькие базальтовые вершины, последний из скальных островов в гряде Гавайев (0,024 км²). Флора и фауна окружающего рифа очень разнообразна.
 Маро имеет площадь 430 км² (166 квадратных миль), представляет собой чрезвычайно богатую рифовую экосистему, называемую «коралловым садом». Площадь суши — 1,935 км².
 Лайсан — остров площадью 3,69 км². Низменный песчаный остров с естественным озером (одним из пяти на Гавайях). Имеет одну из самых разнообразных экосистем Подветренных Гавайских островов, на нём гнездится около двух миллионов морских птиц.
 Остров Лисянского, площадью 1,556 км², геологически похож на Лайсан, только без озера. Несмотря на то что флора и фауна острова менее разнообразны, окружающий его риф очень богат.
 Перл-энд-Хермес — атолл очень похожий на атолл Френч-Фригат-Шолс (0,36 км²), но гораздо меньший по площади.
 Мидуэй — наиболее широко известный из Подветренных Гавайских островов, также крупнейший по площади (6,23 км²). Здесь состоялась Битва за Мидуэй, и имеется постоянное население.
 Атолл Куре — зелёный остров площадью 0,96 км², на котором находились взлетно-посадочные полосы, впоследствии снятые. Самая скудная из экосистем островной гряды.

Северо-западные или Подветренные Гавайские острова включают:

Геология 
Подветренные Гавайские острова сформировались примерно 7—30 миллионов лет назад, когда вулканический щит над горячими точками сформировал Гавайские подводные горы на севере и Основные Гавайские острова на юге. Когда Тихоокеанская плита продвигалась на север и позднее на северо-запад над Горячей точкой, извержения вулканов сформировали линейную цепь островов. Изолированные фрагменты суши постепенно выветривались и оседали, эволюционируя от высоких островов на юге, похожих на главные Гавайские острова, до атоллов (или подводных скалл) на севере.
Каждый из островов находится на разной стадии эрозии. Нихоа, Некер и Гарднер являются скалистыми, базальтовыми островами, которые еще не эродировали до формы атоллов. Лайсан и Остров Лисянского низменные, песчаные острова, которые подвергались эрозии дольше. Френч-Фригат-Шолс, Перл-энд-Хермес, Мидуэй являются атоллами.

К северу от  коралловый риф растет медленнее, чем происходит оседание острова, и так как тихоокеанская плита двигается на северо-запад, остров становится подводной скалой. Атолл Куре находится в непосредственной близости от точки Дарвина и будет уходить ко дну океана, когда его коралловый риф не сможет расти быстрее, чем будет происходить оседание острова. Такая судьба ожидает каждый из Гавайских островов.

Население 
Острова необитаемы (2012).

Примечания

Литература 

 , United States Census Bureau.
 .

Ссылки 

 Интерактивная карта 
 Навигационные изменения 
 
 Образовательные проект Северо-западных Гавайских островов 

Острова Гавайев